Katrina  – nome proprio di persona femminile
 Katrina  – personaggio del Ciclo dell'Eredità di Christopher Paolini
 Katrina  – personaggio della serie di videogiochi Quest for Glory
 Uragano Katrina  – uragano che ha colpito Costa del Golfo degli Stati Uniti d'America il 23 agosto 2005
 Katrina and the Waves  – gruppo musicale inglese